In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Selezione della Guyana francese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Collegamenti esterni

Calcio in Guyana francese
Guyana francese